

Ім'я 

 Руса I — цар Урарту (735—714 роки до н. е.)
 Руса II — цар Урарту (685—639 рр. до н. е.)
 Руса III — цар Урарту (605—595 рр. до н. е.)
 Руса IV — цар Урарту (595—585 рр. до н. е.)

Прізвище 
 Стюарт Руса (*1933—†1994) — астронавт США.

Див. також 
 Руза (значення)
 Русса